Kix (band) - Amerikaanse band
 Kix (album) - album van bovenstaande band
 Kix (single) - single van Per Gessle
 KIX-code - streepjescode voor het machinaal lezen van adressen
 Kix Brooks - Amerikaans zanger, acteur en filmproducent